Verne (Doubs), municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 La Verne, ciutat a l'estat de Califòrnia (Estats Units) 
 Jules Verne (Nantes, 1828 - Amiens, 1905), escriptor francès conegut especialment per novel·les en què apareixen molts temes de ciència-ficció i un nombre considerable d'invents 
 Mathilde Verne (Southampton, Anglaterra, 1865 - Londres, 1936), pianista i professora anglesa